Fritz Coester ist der Name folgender Personen:

* Fritz Coester (Landrat) (1893–nach 1945), deutscher Verwaltungsjurist
 Fritz Coester (Physiker) (1921–2020), deutsch-US-amerikanischer Physiker